Chassignolles ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Chassignolles (Haute-Loire)
 Chassignolles (Indre)